

Automobilismo
Mercedes-Benz Classe C – autovettura prodotta dalla casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz.

Elettronica ed elettrotecnica 
 Classe C, particolare classe di funzionamento di un amplificatore elettronico
Classe C è una classe di efficienza energetica

Marina 
 Classe C – gruppo eterogeneo di cacciatorpediniere costruite per la Royal Navy tra il 1896 e il 1902, denominati nel 1913 "Classe C"
 Classe C – classe di 32 cacciatorpediniere della Royal Navy ordinata nel 1942 e varata tra il 1943 ed il 1945
 Classe C – classe di incrociatori leggeri della Royal Navy realizzati nella Prima guerra mondiale 
 Classe C – classe di sommergibili della Royal Navy
 Classe C – classe velica

Altro 

 Classe C – classe di rischio teratogenico ADEC